Dimas est un prénom et un nom espagnol, grec et portugais. Il peut désigner :

 Saint Dimas, le bon larron sauvé par Jésus-Christ

Patronyme  
 Christos Dimas (1980-), homme politique grec ;
 Eva Dimas (1973-), haltérophile salvadorienne ;
 José Dimas (1930-), footballeur portugais ;
 Pyrros Dimas (1971-), haltérophile grec ;
 Stavros Dimas (1941-), homme politique grec ;
 Trent Dimas (1970-), gymnaste américain.

Prénom 
 Dimas (1969-), de son nom complet Dimas Manuel Marques Teixeira, footballeur portugais.